Coppa Libertadores 2015 – edizione della competizione di calcio
 Coppa Libertadores 2015 – qualificazione dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2015 – fase a gironi dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2015 – edizione del torneo di calcio femminile
 Coppa Libertadores 2015 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile
 Coppa Libertadores 2015 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile